Максим Мирный и  Энди Рам — победители турнира.

Сеянные 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Первый раунд)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Второй раунд)

<ol start="5">
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски ''(Первый раунд)
  Бруно Соарес /  Кевин Ульетт ''(Четвертьфинал)
  Джефф Кутзе /  Уэсли Муди ''(Второй раунд)
  Марсело Мело /  Андре Са ''(Первый раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка турнира

Sony Ericsson Open 2009